Ю́рий Сергие́нко: Сергиенко, Юрий Иванович (1940—1992) — советский футбольный судья.
 Сергиенко, Юрий Макарович (род. 1965) — советский и украинский легкоатлет.
 Сергиенко, Юрий Николаевичзначимость? — заслуженный работник Минтопэнерго, предприниматель (ООО «Балканнефтегазстрой»).
 Сергиенко, Юрий Павлович (1949—2020) — советский российский педагог, ректор Благовещенского педагогического университета (1999—2014).
 Сергиенко, Юрий Романович (род. 1995) — казахстанский хоккеист.